Mikron ist:

 Eine veraltete Bezeichnung eines Längenmaßes, siehe Mikrometer (Einheit)
 Ein Luftfahrtmotor, siehe Walter Mikron
 Ein Hersteller für Anwendungsspezifische integrierte Schaltung und Applikationsspezifische Standardprodukte, siehe Mikron AG, 2005 von Zetex Semiconductors übernommen
 ein Schweizer Maschinenbauer für Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren (Werkzeugmaschinen), siehe Georg Fischer AG (GF Machining Solutions, ehem. Mikron Agie Charmilles AG)
 ein Schweizer Maschinenbauer für Fertigungs- und Montagesysteme (Transfermaschinen), siehe Mikron Gruppe
 ein früheres Elektronik-Unternehmen aus Österreich, Mikron Gesellschaft für Integrierte Mikroelektronik, Entwickler von Mifare
 eine Kleinbildkamera sowjetischer Produktion, die FED Mikron
 ein Musikprojekt namens Mikron 64

Siehe auch:
 Micron